Erster in der Saison 1987/88 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Werder Bremen.

Saisonüberblick 
Nach drei Vize-Meisterschaften in den letzten fünf Jahren gewann Werder Bremen in der Saison 1987/88 die deutsche Meisterschaft. Während die Bremer in den Jahren zuvor hauptsächlich für ihren Offensivfußball bekannt waren, so war es in diesem Jahr die starke Defensive mit nur 22 Gegentoren, die entscheidend für den Titelgewinn war. Bereits drei Spieltage vor Ende der Saison stand der SV Werder als Meister fest. Trainer Otto Rehhagel prägte den Begriff der „kontrollierten Offensive“. Titelverteidiger Bayern München, der 1. FC Köln, der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. In der Relegation zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem Dritten der 2. Bundesliga, dem SV Darmstadt 98, musste ein drittes Spiel entscheiden. Dies endete auch nach Verlängerung unentschieden. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung zugunsten des SV Waldhof.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.

|-
|colspan="4"| Entscheidungsspiel (in Saarbrücken):

|-
|colspan="4"| der SV Waldhof Mannheim verbleibt in der 1. Bundesliga
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Werder Bremen

Schiedsrichter

Kader

Einzelnachweise 

1987 88
Fußballsaison 1987/88